

События 
 Создана группа «Queen».
 Группа «Black Sabbath» дебютирует с одноимённым альбомом.
 Распался квартет «The Beatles», бывшие участники выпустили сольные альбомы.
 Флориан Шнайдер и Ральф Хюттер создали группу «Organisation», которая в дальнейшем превратилась в квартет «Kraftwerk».
 Трое братьев Шульман создали группу «Gentle Giant».
 «Deep Purple» живьём исполнили The Gemini Suite — второе произведение Джона Лорда для рок-группы и оркестра.

Хронология 
 3 января:
 Дэйви Джонс объявил о своём скором уходе из «The Monkees».
 Бывший фронтмен и один из основателей «Pink Floyd» Сид Барретт выпустил свой первый сольный альбом «The Madcap Laughs».
 10 февраля — В г. Бомонт (штат Техас) состоялся дебютный концерт «ZZ Top».
 Август — Алла Пугачёва покидает ВИА «Новый электрон» под управлением Валерия Приказчикова и становится солисткой Московской областной филармонии.
 31 октября — Мишель Филлипс вышла замуж за актёра Денниса Хоппера. Их брак продлился всего восемь дней.
 8 ноября — Мишель Филлипс развелась со своим мужем Деннисом Хоппером.

Выпущенные альбомы 
 См. также категорию альбомов 1970 года.
 A Tribute to Jack Johnson (Майлз Дэвис)
 ABC (Jackson 5)
 Abraxas (Карлос Сантана)
 After the Gold Rush (Нил Янг)
 All Things Must Pass (Джордж Харрисон)
 American Beauty (Grateful Dead)
 American Woman (The Guess Who)
 Atom Heart Mother (Pink Floyd)
 Band of Gypsys (Джими Хендрикс)
 Barrett (Сид Барретт)
 Benefit (Jethro Tull)
 Bitches Brew (Майлз Дэвис)
 Black Sabbath (Black Sabbath)
 Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel)
 Chicago II (Chicago)
 Close to You (Carpenters)
 Closer to Home (Grand Funk Railroad)
 Cosmo's Factory (Creedence Clearwater Revival)
 Cucumber Castle (The Bee Gees)
 Déjà Vu (Crosby, Stills, Nash & Young)
 Elton John (Элтон Джон)
 Emerson, Lake and Palmer (Emerson, Lake & Palmer)
 Fun House (The Stooges)
 Gentle Giant (Gentle Giant)
 Grand Funk (Grand Funk Railroad)
 Hank Williams The Roy Orbison Way (Рой Орбисон)
 High Tide (альбом) (High Tide)
 H to He, Who Am the Only One (Van der Graaf Generator, LP)
 Home (Procol Harum, LP)
 Il forestiero (Адриано Челентано)
 Ils ont changé ma chanson (Далида)
 In Rock (Deep Purple)
 In the Wake of Poseidon (King Crimson)
 It Ain't Easy (Three Dog Night)
 John Barleycorn Must Die (Traffic)
 John Lennon/Plastic Ono Band (Джон Леннон)
 Ladies of the Canyon (Джони Митчел)
 Layla and Other Assorted Love Songs (Derek & the Dominoes)
 Led Zeppelin III (Led Zeppelin, LP, Atlantic Records, 5 октября)
 Let It Be (The Beatles)
 Live at Leeds (The Who)
 Lizard (King Crimson)
 Loaded (The Velvet Underground)
 Lycka (Björn & Benny)
 McCartney (Пол Маккартни)
 Mona Bone Jakon (Кэт Стивенс)
 Morrison Hotel (The Doors)
 Naturally (Three Dog Night)
 Open Road (Донован)
 On Stage (Элвис Пресли)
 One Day at a Time (Джоан Баэз)
 Paranoid (Black Sabbath)
 Pearl (Дженис Джоплин)
 Pendulum (Creedence Clearwater Revival)
 Plastic Ono Band (Джон Леннон)
 Self Portrait (Боб Дилан)
 Sex Machine (Джеймс Браун)
 Scorpio’s Dance (Shocking Blue)
 Signed, Sealed & Delivered (Стиви Уандер)
 Share the Land (The Guess Who)
 Spirit in the Dark (Арета Франклин)
 Sunflower (The Beach Boys)
 Tea for the Tillerman (Кэт Стивенс)
 The Least We Can Do is Wave to Each Other (Van der Graaf Generator, LP)
 The Big O (Рой Орбисон)
 The Great Songs Of Roy Orbison (Рой Орбисон)
 The Madcap Laughs (Сид Барретт)
 The Man Who Sold The World (Дэвид Боуи)
 This Girl’s in Love with You (Арета Франклин)
 Time and a Word (Yes)
 Tone Float (Organisation)
 Trespass (Genesis)
 Very ’eavy… Very ’umble (Uriah Heep)

Лучшие песни года 
 «Let It Be» (The Beatles)
 «Layla» (Эрик Клэптон)
 «Bridge Over Troubled Water» (Simon & Garfunkel)
 «Your Song» (Элтон Джон)
 «Who’ll Stop the Rain» (Creedence Clearwater Revival)
 «Moondance» (Ван Моррисон)
 «Fire and Rain» (Джеймс Тейлор)
 «Paranoid» (Black Sabbath)
 «Across the Universe» (The Beatles)
 «Immigrant Song» (Led Zeppelin)
 «Iron Man» (Black Sabbath)
 «Maybe I`m Amazed» (Paul McCartney)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Bridge Over Troubled Water» (Simon & Garfunkel)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Bridge Over Troubled Water» (Simon & Garfunkel), второе место — «Led Zeppelin II» (Led Zeppelin), третье место — «Chicago» (Chicago)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «The Wonder of You» (Элвис Пресли)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Bridge Over Troubled Water» (Simon & Garfunkel)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Simon & Garfunkel за «Bridge Over Troubled Water»
 «Грэмми» за запись года — Simon & Garfunkel за «Bridge Over Troubled Water»
 «Грэмми» за песню года — Simon & Garfunkel за «Bridge Over Troubled Water»

Зал славы авторов песен 

 
 Кэтрин Ли Бейтс
 Ирвинг Берлин
 
 
 
 
 
 
 Лью Браун
 
 
 Курт Вайль
 
 
 Вуди Гатри
 Джордж Гершвин
 
 Луис Вольф Гильберт
 Мак Гордон
 
 
 
 
 
 
 Джеймс Джонсон
 
 
 
 Скотт Джоплин
 
 Уолтер Дональдсон
 
 
 Эл Дубин
 
 Вернон Дюк
 
 
 Гас Кан
 
 Джером Керн
 Фрэнсис Скотт Ки
 
 
 
 
 
 Джордж Кохан
 
 Хадди Ледбеттер
 Фрэнк Лессер
 
 
 
 
 
 
 
 Теодор Морс
 
 
 Этельберт Невин
 
 
 Джеймс Лорд Пирпонт
 
 Коул Портер
 
 
 
 
 Джимми Роджерс
 Ричард Роджерс
 Зигмунд Ромберг
 
 
 
 Гарри Руби
 
 
 
 
 
 
 Джон Филип Суза
 
 
 
 Ричард Уайтинг
 
 
 Хэнк Уильямс
 
 Фэтс Уоллер
 
 
 
 
 
 
 Гарри Фон Тилзер
 Стивен Фостер
 Оскар Хаммерстайн II
 Отто Харбах
 
 Лоренц Харт
 Джулия Уорд Хау
 
 Виктор Херберт
 
 
 Уильям Кристофер Хэнди
 
 
 
 
 Винсент Юманс
 Виктор Янг

Зал славы кантри 
 Carter Family (,  и )
 Билл Монро

Родились 

 11 января — Мустафа Сандал — турецкий певец, продюсер и композитор
 5 марта — Джон Фрушанте — американский музыкант, композитор и продюсер, гитарист группы Red Hot Chili Peppers
 20 марта —  (ум. ) — американский рэпер
 6 апреля — Ирина Билык — украинская певица, композитор и поэт-песенник
 16 апреля — Деро Гои — немецкий музыкант и композитор, вокалист и барабанщик группы Oomph!
 17 апреля — Redman — американский рэпер, диджей и продюсер
 22 апреля —  (ум. ) — американский гитарист, продюсер и автор песен
 11 мая — Ирина Боссини (ум. ) — советская и российская оперная певица (драматическое сопрано)
 5 июня — Алексей Дайнеко (ум. ) — российский актёр, телеведущий и музыкант
 6 июня — Джеймс Шаффер — американский музыкант, гитарист группы Korn
 11 июня — Веня Д’ркин (ум. ) — украинский бард, поэт и гитарист
 19 июня — Брайан Уэлч — американский музыкант, гитарист группы Korn
 6 июля — Роже Цицеро (ум. ) — немецкий певец
 4 августа — Глеб Самойлов — российский певец, музыкант и автор песен, основатель, вокалист и гитарист группы «Агата Кристи»
 20 августа — Фред Дёрст — американский певец и музыкант, основатель и вокалист группы Limp Bizkit
 27 августа — Тони Канэл — американский музыкант, басист группы No Doubt
 8 сентября
 Ларс Фогт (ум. ) — немецкий пианист и дирижёр
 Олег Эмиров (ум. ) — российский композитор и аранжировщик, саунд-продюсер телекомпании «НТВ»
 13 сентября —  (ум. ) — американский композитор и музыкант
 12 октября — Орига (ум. ) — японская певица и автор песен русского происхождения
 25 октября —  (ум. ) — американский певец и автор песен
 20 ноября — Phife Dawg (ум. ) — американский рэпер, музыкант и актёр, участник группы A Tribe Called Quest
 6 декабря — Владимир Политов — советский и российский певец и музыкант, вокалист группы «На-На»
 11 декабря — Мэттью Стрэкан (ум. ) — британский композитор, певец и поэт-песенник
 13 декабря — Дэнни Лонер — американский музыкант, гитарист и клавишник группы Nine Inch Nails
 18 декабря — DMX (ум. ) — американский рэпер и актёр

Скончались 

 14 января —  (73) — американский автор песен и пианист
 11 февраля — Эмиль Абраньи (87) — венгерский дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 февраль —  (55) — американский автор песен
 7 июля —  (71) — американский автор песен
 12 июля — Луис Вольф Гильберт (83) — американский автор песен
 14 августа — Вано Мурадели (62) — советский композитор и дирижёр
 3 сентября —  (27) — американский певец, музыкант и автор песен, основатель и вокалист группы Canned Heat
 18 сентября — Джими Хендрикс (27) — американский певец, музыкант и композитор, фронтмен группы The Jimi Hendrix Experience
 4 октября — Дженис Джоплин (27) — американская певица и автор песен
 6 ноября — Агустин Лара (73) — мексиканский композитор, автор песен и актёр
 31 декабря
 Сирил Скотт (91) — британский композитор и музыкант
  (74) — американский автор песен
 без точной даты — Георгий Амосов (86) — русский и советский гобоист и музыкальный педагог

См. также

Примечания